Lese Majesty (Оскорбление величества, ) — второй студийный альбом американского хип-хоп-дуэта , изданный 29 июля 2014 года на студии Sub Pop.

История

Реакция общественности 

Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Metacritic, The Stranger.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
Lese Majesty (полная аудиоверсия альбома)
Shabazz Palaces
Sub Pop Records: Shabazz Palaces

Альбомы Sub Pop